Il singolare  del Tennis Napoli Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Thomas Schoorel era il detentore del titolo.

Andrej Kuznecov ha battuto in finale 7–6(8–6), 7–6(8–6) Jonathan Dasnières de Veigy.

Teste di serie

 Gilles Müller (secondo turno)
 Simone Bolelli (Primo turno, ritirato)
 Igor Sijsling (Secondo turno, ritirato a causa di un infortunio al ginocchio destro)
 Adrian Mannarino (Semifinali, ritiro a causa di un infortunio alla caviglia sinistra)

  Alessandro Giannessi (Primo turno, ritiro a causa della influenza)
  Thomas Schoorel (semifinali)
  Dustin Brown (quarti di finale)
  Florent Serra (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tennis Napoli Cup 2012